Тихон Афанасьевич Первых (, село Глуховка, ныне Белгородская область — ) — бригадир полеводческой бригады колхоза имени Тельмана Алексеевского района Воронежской области. Герой Социалистического Труда (07.05.1948).

Биография 
В 1910 году в селе Глуховка родился Тихон Первых. Трудовую деятельность в 1929 году в новом колхозе «Хлебороб», где в 1933 году был избран бригадиром полеводческой бригады.

В годы войны трудовую деятельность осуществлял на одном из оборонных предприятий Урала.

В 1945 году вернулся в родные места восстанавливать разрушенное хозяйство. Стал работать бригадиром полеводческой бригады колхоза имени Тельмана Алексевского района воронежской области (с 1954 Белгородской области). В 1947 году его бригада получила высокий урожай пшеницы — 36,2 центнера с гектара на площади 17,25 гектаров.

Указом от 7 мая 1948 года за достижения высоких производственных результатов в сельском хозяйстве Тихон Первых был удостоен звания Герой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1955 году по состоянию здоровья прекратил работать бригадиром. Перешёл трудиться на пасеку, а затем кладовщиком в колхозе.

Неоднократно избирался районным депутатом трудящихся.

Умер 2 марта 1979 года.

Награды 
Имеет следующие награды, за трудовые успехи:
 Герой Социалистического Труда (07.05.1948);
 Орден Ленина (07.05.1948);
 Серебряная и две бронзовые медали ВДНХ.

Источники

Ссылки 
Сайт Герои страны